László Bárczay (ur. 21 maja 1936 roku) – węgierski szachista, arcymistrz od roku 1967.
 Stefan Barczay (ur. 23 lutego 1911, zm. 27 maja 1947) – zbrodniarz hitlerowski, członek załogi obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen i SS-Sturmmann.